

Entreprise 
 Groupe Gallimard est une maison d'édition française, dont les origines remontent à 1911 (appelée Éditions de la Nouvelle Revue française jusqu’en 1919).
 Gallimard jeunesse, filiale du groupe ci-dessus.

Collection 
 « Découvertes Gallimard », une collection de livres illustrés des éditions Gallimard.

Patronyme 

 Catherine Gallimard, peintre et illustratrice de presse française 
 Jacques Léon Gallimard (1825-1908) général français

Famille Gallimard (éditeurs) 
 Paul Gallimard (1850-1929), collectionneur français
 Gaston Gallimard (1881-1975), fondateur des Éditions Gallimard ;
 Claude Gallimard (1914-1991), fils du précédent ;
 Simone Gallimard (1917-1995), épouse du précédent, éditrice ;
 Christian Gallimard (1944), fils des précédents, éditeur ;
 Antoine Gallimard (1947), fils des précédents, actuel président des éditions Gallimard ;
 Isabelle Gallimard, fille des précédents, éditrice ;
 Françoise Gallimard, fille des précédents, femme d'affaires.

Toponyme 
 la rue Gaston-Gallimard, à Paris, ancienne rue Sébastien-Bottin.

Homonymie de patronyme